Branca oder von Branca ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Branca (1919–2011), deutscher Architekt
 Antonello Branca (1935–2002), italienischer Journalist und Dokumentarfilmer
 Antonio Branca (1916–1985), Schweizer Formel-1-Rennfahrer
 Benedicta von Branca (* 1963), deutsche Landwirtin und Künstlerin
 Daniel Branca (1951–2005), argentinischer Maler und Comic-Zeichner
 Eliseo Branca (* 1957), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Francesco Branca (1714–1778), Schweizer Kaufmann in St. Petersburg und Livorno und Förderer des Sacro Monte di Brissago
 Giovanni Branca (1571–1645), italienischer Ingenieur, Architekt und Architekturtheoretiker
 Glenn Branca (1948–2018), US-amerikanischer Komponist
 Hedwig von Branca (1890–1985), deutsche Malerin

 Marco Branca (* 1965), italienischer Fußballspieler und -funktionär
 Ralph Branca (1926–2016), US-amerikanischer Baseballspieler
 Vittore Branca (1913–2004), italienischer Romanist, Mediävist und Literaturwissenschaftler
 Wilhelm von Branca (vor 1907 Wilhelm von Branco; 1844–1928), deutscher Geologe und Paläontologe

Branca heißen die Orte in Portugal:
 Branca (Albergaria-a-Velha)
 Branca (Coruche)

Siehe auch:
 Casa Branca
 Branka
 Fernet-Branca, ein Magenbitter aus Italien

:en:Branca